Trattato di Westminster (1654)
 Trattato di Westminster (1674)
 Trattato di Westminster (1756)
 Statuto di Westminster del 1931, noto anche come trattato di Westminster